A PrvaLiga 1993–1994-es szezonja volt a bajnokság 3. szezonja. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a bajnok ismét az SCT Olimpija lett. Ez volt a klun harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok